Jánosi György
Jánosi György (18. század eleje–1741) református tanító
Jánosi György (18. század–1787 után) orvos, előbbi fia
Jánosi György (1889–1966) meseíró, református lelkész
Jánosi György (1954) főiskolai docens, országgyűlési képviselő (MSZP), miniszter, szociológus, költő

Jánossy György
Jánossy György (1923–1998) építész
Jánossy György (1940) nagy-britanniai magyar orvos, immunológus, az MTA tagja